Dzbenin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dzbenin, village de la gmina de Rzekuń
 Dzbenin, village de la gmina de Troszyn